Darth Vader (Darth Vader): A Star Wars univerzumban játszódó, hét történetből álló képregénysorozat 2015. februárja és 2016. októbere között képregényfüzetekben, 2015. októbere és 2016. novembere között gyűjteményes képregényekben (TPB), 2016. júliusa és 2017. februárja között kemény táblás gyűjteményes képregényekben (HC), 2017 szeptemberében Omnibus képregényben jelent meg a Marvel Comics kiadásában. Darth Vader történetei az Új remény eseménye után játszódnak.

Kiadványok

Vader

Árnyak és titkok

Darth Vader 1. éves különszám

A shu-toruni háború

A játszmák vége

Triplazéró és Beetee balszerencsés kalandjai

Coda

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com 

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net